Кукуевци () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2252 жителя (по переписи населения 1991 года — 1821 житель).

Демография 
В селе Кукуевци, по переписи 2002 года проживали 1799 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,2 лет (38,9 года у мужчин и 41,5 года у женщин). В селе есть 712 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,16.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины